— японская певица и актриса.

Биография 
Она начала свою карьеру в 1997 году как японский идол в J-pop-группах Folder и Folder 5. Дебютировав в Мотра 2 в 1997 году, регулярно начала сниматься лишь с 2005 года. Она появилась в основанном на одноимённой манге триллере Death Note в 2006 году и драме «Откровение любви» режиссёра Сиона Соно в 2008 году. Роль в фильме «Откровение Любви» принесла ей внимание критиков и несколько наград. Затем она сыграла главные роли в фильмах «Осколки нашей жизни» (2009) и «Савако принимает решение» (2010), поставленных по собственным сценариям молодым режиссёром Юя Исии, что в результате закончилось заключением брака с ним в конце 2010 года.

Фильмография

Награды 
Хикари Мицусима получила следующие награды за свои роли:

Премия  (Монреаль, Канада)
 2009 — Приз жюри: Лучшая женская роль — за фильм «Откровение Любви» (2008)

 (кинопремия издания Hoshi Shimbun, Япония)
 2009 — Лучший новый талант — за фильмы «Откровение Любви» (2008), «Гордость» (2009), «Удивительный мир капитана Кухио» (2009)

Премия кинематографического журнала Kinema Junpo (Япония)
 2010 — Лучшая актриса второго плана — за фильмы «Откровение Любви» (2008), «Гордость» (2009), «Удивительный мир капитана Кухио» (2009)

Кинопремия Майнити (Япония)
 2010 — Sponichi Grand Prize: New Talent Award (совместно с исполнителем одной из главных ролей ) — за фильм «Откровение Любви» (2008)

Премия  (Япония)
 2010 — Лучший новый талант — за фильмы «Откровение Любви» (2008), «Гордость» (2009), «Удивительный мир капитана Кухио» (2009)

Примечания

Ссылки 
 Официальный блог 
 
 Хикари Мицусима на сайте КиноПоиск.Ru

Персоналии по алфавиту
Певцы и певицы в жанре J-pop